Aéroport de Mesa peut faire référence à :

 aéroport de Phoenix-Mesa-Gateway, une ancienne base militaire, aujourd'hui devenue l'un des aéroports secondaires de la ville de Phoenix, utilisé pour des lignes intérieures ;
 aéroport de Mesa-Falcon Field, un aéroport utilisé pour l'aviation générale.

Mesa (Arizona)
Mesa